Umma puede referirse a:

Umma, antigua ciudad-Estado de Mesopotamia; 
Umma, comunidad de creyentes del islam; o
Umma, género de insectos odonatos.